Giovanni Cattozzo – calciatore italiano
 Leo Cattozzo – montatore, sceneggiatore e attore italiano